DFM steht für:
 Design for Manufacturing, eine technische Praxis, Produkte so zu gestalten, dass sie leicht herzustellen sind
 Deutsch-Französischer Magisterstudiengang Rechtswissenschaften Köln / Paris 1, deutsch-französisches Studienprogramm der Universitäten Köln und Paris I
 Deutsches Feuerwehr-Museum, Fulda
 Dienste für Menschen, ein großer diakonischer Altenhilfeträger
 DirectFlash Module, Flash-Speicher ohne internen Controller, im Gegensatz zu konventionellem Flash-Speicher
 Dongfeng Motor Corporation, ein chinesisches Unternehmen mit Firmensitz in Wuhan
 Dubai Financial Market, Börse in Dubai

Abkürzung